Saunders kan som auktorsförkortning betyda:

 Howard Saunders
 William Wilson Saunders
 Edward Saunders
 W. Bruce Saunders

Robotskapade auktorsförkortningar